cent – jednostka monetarna
 cent – pojęcie w muzyce
 cent – jednostka reaktywności reaktora równa 1/100 dolara
 50 Cent – amerykański raper

Zobacz też 
 Centuś